Christophe Galtier (Marseille, 1966. augusztus 23. –) francia labdarúgóhátvéd, edző.

Források 
Christophe Galtier adatlapja a weltfussball.de oldalon 

1966-ban született személyek
Élő személyek
Marseille-iek
Francia labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Olympique Marseille labdarúgói
A Lille OSC labdarúgói
A Toulouse FC labdarúgói
Az SCO Angers labdarúgói
A Nîmes Olympique labdarúgói
A Monza labdarúgói
Francia labdarúgóedzők
A Marseille vezetőedzői
A Saint-Étienne vezetőedzői
A Ligue 1 edzői
A Lille vezetőedzői